Монтеспан — французьке прізвище та топонім.

Прізвище 
 Луї Анрі де Пардайан де Гондрен Монтеспан (1640—1691) — французький аристократ, чоловік офіційної фаворитки короля Людовика XIV маркізи де Монтеспан.
 Франсуаза-Атенаїс де Монтеспан (1640—1707) — офіційна фаворитка короля Франції Людовика XIV.

Топонім 
 Монтеспан — комуна у Франції, департамент Верхня Гаронна.
 Монтеспан — важкодоступна печера коридорного типу у Франції, департамент Верхня Гаронна